В парному жіночому розряді тенісного турніру Orange Prokom Open 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Тетяна Перебийніс і Сільвія Талая виграли титул, у фіналі перемігши пару Марет Ані і Лібуше Прушова 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (1-ше коло)
 Мая Матевжич /  Генрієта Надьова (1-ше коло)

 Єлена Костанич /  Рената Ворачова (чвертьфінал)
 Анастасія Мискіна /  Ірода Туляганова (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Orange Prokom Open